Canutama kan syfta på:

Brasilien 

 Canutama (kommun), Amazonas, 
 Canutama (ort), Amazonas,